Breakers Ahead – film del 1918 diretto da Charles Brabin
Breakers Ahead – film del 1935 diretto da Anthony Gilkison
Breakers Ahead – film del 1938 diretto da Vernon Sewell
Breakers Ahead – film tv del 1951 diretto da Peter Traill